Elena Rybakina è stata la campionessa in carica dal 2020, quando l'evento si è tenuto l'ultima volta, ma ha scelto di partecipare al concomitante torneo di Adelaide.

In finale Lauren Davis ha sconfitto Elisabetta Cocciaretto con il punteggio di 7-6(0), 6-2.

Teste di serie 

  Marie Bouzková (secondo turno)
  Elise Mertens (primo turno)
  Alizé Cornet (primo turno)
  Sloane Stephens (primo turno)

  Anhelina Kalinina (quarti di finale) 
  Bernarda Pera (quarti di finale) 
  Magda Linette (primo turno) 
  Julija Putinceva (quarti di finale)

Wildcard 

  Olivia Gadecki (primo turno)
  Talia Gibson (primo turno)

  Sofia Kenin (semifinale) 
  Sloane Stephens (primo turno)

Ranking protetto 

  Jaqueline Cristian (primo turno)
  Laura Siegemund (secondo turno)

  Patricia Maria Țig (primo turno)

Special exempt 

  Ysaline Bonaventure (secondo turno)

Qualificate 

  Nuria Párrizas Díaz (secondo turno)
  Tereza Martincová (primo turno)
  Anna Blinkova (semifinale)

  Maryna Zanevs'ka (secondo turno) 
  Lauren Davis (Campionessa) 
  Tamara Zidanšek (primo turno)

Lucky loser 

  Wang Xinyu (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Hobart International 2023